Деже () — угорське ім'я та прізвище.

Прізвище 

 Ласло Деже (1927) — угорський мовознавець.

Ім'я 

 Деже Банффі (1843 — 1911) — угорський політик.
 Деже Костолані (1885 — 1936) — угорський письменник, журналіст, перекладач.

Угорські прізвища